Wykroty ist der Name zweier Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Wykroty (Nowogrodziec) (deutscher Name Waldau, Kreis Bunzlau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wykroty (Postomino) (Grünhof, Kreis Schlawe/Pommern)